Nogometni klub Inter Zaprešić, förkortat NK Inter Zaprešić, var en kroatisk fotbollsklubb från Zaprešić som grundades 1929.

Meriter 
Kroatiska cupen (1) 1992
Supercupen (1) 1992

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar
Officiell hemsida

Fotbollsklubbar i Kroatien